Schmalenberg ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:

 Schmalenberg, Ortsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schmalenberg (Dachsberg), Zinken im Ortsteil Urberg der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schmalenberg (Grünheide (Mark)), Gemeindeteil von Grünheide (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Schmalenberg (Kaisersbach), Weiler der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schmalenberg (Röthenbach), Ortsteil der Gemeinde Röthenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Berg:
 Schmalenberg (Hahnenkamm), 584,5 m, Erhebung im Teilgebirge Hahnenkamm der Frankenalb bei Auernheim, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schmalenberg (Bad Harzburg), ein 453,9 Meter hoher Berg am Südrand von Bad Harzburg

außerdem:
 Schmalenberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet am Wieslauf­tal zwischen Welzheim und Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Schmalenberg ist ein Familienname:
 Katharina Schmalenberg (* 1973), deutsche Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Schmallenberg